Geheugenpaleis (mnemotechniek), feiten onthouden door ze te koppelen aan plaatsen
 Het Geheugenpaleis, een boek van Joshua Foer over het trainen van het geheugen
 Het Geheugenpaleis, een tentoonstellingsruimte in het Nederlandse Nationaal Archief

Zie ook 

 Verdwaald in het Geheugenpaleis, een documentaire over dementie